Grace Amponsah-Ababio (née en 1941), dentiste et diplomate ghanéenne ;
 Janet Amponsah (née en 1993), sprinteuse ghanéenne.